Kevin Michael Rankin (n. 1971) – cestista statunitense
 Kevin Rankin (n. 1976) – attore statunitense